

Вирава — село в Меджилабірському окрузі Пряшівського краю.
 Вирава — притока річки Лаборець.

Вирава — село в окрузі Градець-Кралове Краловоградецького краю.